Ма́ркштайн (Markstein):

Топоним 
 Маркштайн (Фельдкирхен) — населённый пункт в Каринтии, Австрия

Фамилия 
 Маркштайн, Хайнц (1924—2008) — австрийский журналист и писатель
 Маркштайн, Элизабет (1929—2013) — австрийская славистка, переводчица и литератор, супруга Хайнца Маркштайна
 Маркштейн (G.H. Markstein) — химик

См. также 
 Константа Маркштейна